Il Kisei 1986 è stata la decima edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Formato
Dopo le eliminatorie gli sfidanti si sono affrontati in un torneo ad eliminazione diretta in gara secca con ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale. Ad alcuni giocatori è stato concesso di accedere direttamente per i quarti di finale. La finale tra gli sfidanti è stata al meglio delle tre partite. Il vincitore ha sfidato il detentore del titolo Cho Chikun in una sfida al meglio delle sette partite.

Fase finale

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei